1995 óta a Transparency International (TI) közzéteszi éves korrupcióérzékelési indexét (Corruption Perceptions Index, CPI), mely az országokban tapasztalható korrupció szintjét mutatja meg szakértők becslése és közvélemény-kutatások alapján. Az érték általában a politikai korrupciót mutatja, mint a közhatalommal saját célokra való visszaélés eszközét.

Besorolás

Magyarország 
Magyarország 2012-ben a megszerezhető 100 pontból 55 pontot kapott, ezzel az EU-s országok közül Litvániával közel egy szintre kerülve. 

2015-re, lejjebb csúszva, 51 ponttal Horvátországgal és Szlovákiával egy szinten állt.

A 2015–2017-es években minden egyes évben három ponttal kevesebbet kapott, folyamatosan lejjebb csúszva a listán.

2019-re (44 pontszámmal) a 70. helyre csúszott vissza  Romániával, Dél-Afrikával és a dél-amerikai Suriname-val azonos szintre kerülve. 

A 2020-as évről szóló jelentés alapján Romániával és Bulgáriával egy szinten az Európai Unió három legkorruptabb országának egyike.

A Transparency International 2022-ben közzétett jelentése Magyarországot az Európai Unió legkorruptabb tagállamaként jelölte meg. A világ országainak összesített listáján pedig a 77. helyre csúszott.

2019–2012

2011–2002 
Ezekben az években a korrupciós index mintegy 180-182 országot sorolt be egy 0-tól (nagyon korrupt) 10-ig (nagyon tiszta) terjedő skálán.

Magyarország 2011-ben 4,6 pontszámmal az 54. helyezett volt.

Források

További információk
Transparency.org
Transparency.hu a Transparency International Magyarország weboldala

Kriminológia
Politika
Statisztika